Виктор Науменко:
 Науменко, Виктор Моисеевич (1940—1995) — советский футболист.
 Науменко, Виктор Петрович (1921—2006) — генерал-майор, Герой Советского Союза.